

Ізвесткове — село, Могойтуйський район, Забайкальський край
 Ізвесткове — село, Сакмарський район, Оренбурзька область

Ізвесткове — село, Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Ізвесткове — село, Автономна Республіка Крим, Сакський район

Див. також 
 Ізвесткова
 Ізвестковий